Bathgate (Schotland), een stad in Schotland
 Bathgate (North Dakota), een plaats in de Verenigde Staten